Associazione Calcio Femminile Juventus – società calcistica femminile di Val di Lanzo, in attività tra il 1967 e il 1976.
Associazione Calcio Femminile Real Juventus – società calcistica femminile, in attività negli anni 1970.
Associazione Sportiva Dilettantistica Femminile Juventus Torino – società calcistica femminile, in attività dal 1978.
 Juventus Football Club (femminile) – sezione di calcio femminile della Juventus Football Club, in attività dal 2017.

Pagine correlate 
Juve (disambigua)
Juventus (disambigua)
Juventus Torino